San Ildefonso steht für:

 Ildefons von Toledo, Heiliger
 Basilika San Ildefonso, Kirche in Jaén
 San Ildefonso (Toledo), Jesuitenkirche in Toledo
 San Ildefonso (Volk), Pueblo-Indianerstamm in New Mexico

Orte:
 San Ildefonso (Segovia), Hauptort der spanischen Gemeinde Real Sitio de San Ildefonso
 San Ildefonso (Bulacan), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Bulacan
 San Ildefonso (Ilocos Sur), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Ilocos Sur
 Municipio San Ildefonso Villa Alta, mexikanische Gemeinde im Bundesstaat Oaxaca

Siehe auch:
 Ildefonso
 Santo Ildefonso